Букуев — фамилия. Известные носители:
 Букуев, Имран Ризванович (род. 1996) — российский боец смешанных единоборств.
 Букуев, Нурдин Медетбекович (род. 1980) — киргизский арбитр по мини-футболу.